Outra Vez (álbum de Diante do Trono)
Outra Vez (álbum de João Pedro Pais)
Outra Vez (álbum de Rayssa & Ravel)
Outra Vez - Ao Vivo no Estúdio

Veja também 
Once Again

Desambiguação